Un Étoquiau désigne :
 un ergot servant à centrer chaque lame de ressort de suspension d'un camion ;
 un boulon d'assemblage placé au centre des lames de ressort de suspension pour les réunir les unes aux autres, (à ne pas confondre avec les brides, au nombre de deux, qui servent à comprimer les lames et les garder en alignement, et sont extérieures au "paquet de lames de ressort " complet). Un "paquet de lames de ressort" ne comporte qu'un seul étoquiau ;
 en serrurerie : une pièce d'assemblage servant à relier le palâtre à la cloison d'une serrure, et à maintenir l'écartement du palâtre et du foncet ;
 en horlogerie : une petite cheville rivée sur l'avant - dernière roue de la sonnerie, et qui sert à l'arrêter. Cette roue se nomme la roue d'étoquiau ;
 plus généralement, toute piece d'une machine en fer, destinée à en arrêter ou contenir d'autres. Il y a des étoquiaux à coulisse, et d'autres à patte. C'est alors un synonyme d'étrier.
 pièce servant aussi à centrer l'ensemble des ressorts à l'essieu principale dans un axe parfait.